Mecysmauchenius är ett släkte av spindlar. Mecysmauchenius ingår i familjen Mecysmaucheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Mecysmauchenius